Naselja u Sloveniji
 Kot (Lendava, Slovenija), naselje u općini Lendava
 Kot (Ig, Slovenija), naselje u općini Ig

Ostalo:
 Kot (mitologija)